Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo e lo hanno difeso superando in finale Simone Bolelli e Fabio Fognini con il punteggio di 7–63, 6–1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (semifinale)

 Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
 Daniel Nestor /  Leander Paes (secondo turno)
 Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)
 Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)

Alternate 

  Robin Haase /  Raven Klaasen (secondo turno)

 Andreas Seppi /  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Wild card 

  Romain Arneodo /  Benjamin Balleret (secondo turno)

 Benoît Paire /  Stan Wawrinka (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2015
ATP World Tour 2015